Љанитос има више значења:

 Љанитос (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љанитос (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Љанитос (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Љанитос, Меса де ла Круз (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Љанитос (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику